Ле-Борн — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна
 Ле-Борн — коммуна во Франции, департамент Лозер